Le Gouvernement de la quatrième législature du Parlement écossais peut faire référence à:
 Gouvernement Salmond II (2011-2014)
 Gouvernement Sturgeon (depuis 2014)